Commonwealth Bank Tennis Classic 2007 — профессиональный женский теннисный турнир. Соревнования проводились на открытых хардовых кортах.

Турнир-2007 является 13-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к 3-й категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили на острове Бали, Индонезия с 10 по 16 сентября. Турнир открывал осеннюю азиатскую серию соревнований.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Елена Янкович (№ 3 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Линдсей Дэвенпорт выигрывает свой 1й титул в сезоне и 52й за карьеру в туре ассоциации.
 Даниэла Гантухова уступает свой 1й финал в сезоне и 5й за карьеру в туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Цзи Чуньмэй со второй попытки побеждает в финале соревнования тура ассоциации.
 Сунь Шэннань со второй попытки побеждает в финале соревнования тура ассоциации.

Ссылки

См. также 
 Commonwealth Bank Tennis Classic
 WTA Тур 2007
 Серия турниров 3-й категории WTA
 Портал: Теннис

Индонезия
Теннис
Сентябрь 2007 года
2007
Международные спортивные соревнования на Бали